

Географія 
 Соча  — річка в Словенії та Італії.
 Соча — розсіяне поселення на річці Соча в общині Бовец, Регіон Горішка, Словенія.
 Соча — село у повіті Нямц, Румунія.

Підводні човни  
 П-914 «Соча» — підводний човен типу «Уна» ВМС Югославії (1986-1991 р.р.) та ВМС Хорватії (1996-2005 р.р.).